Claudia López puede referirse a:

Claudia López Hernández: alcaldesa mayor de Bogotá y política colombiana.
Claudia López Benaiges: estudiante chilena asesinada en 1998.